Sid kan syfta på:

 MOS Technology SID – ett mikrochip utvecklat av MOS Technology för att skapa ljud i Commodores datorer
 sid. – förkortning av sida, se lista över förkortningar#Allmänna förkortningar

Geografi 
 Šid – ort och kommun i den autonoma provinsen Vojvodina, Serbien
 Šíd – by i Slovakien
 River Sid – vattendrag i Devon, England, Storbritannien